Gianola – frazione del comune italiano di Formia, in Lazio di circa 3420 abitanti. 
Parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri – area naturale protetta
Oasi blu di Gianola – area naturale protetta
 Gianola – frazione del comune italiano di Castel Boglione, in Piemonte